Schokalski-Insel ist der Name folgender nach dem russisch-sowjetischen Ozeanografen  Juli Michailowitsch Schokalski benannter Inseln:

 Schokalski-Insel (Karasee)
 Schokalski-Insel (Barentssee)